Kummelgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kummelgrund, Korsholm, Österbotten, 
 Kummelgrund, Björneborg, Satakunta, 
 Kummelgrund, Houtskär, Åboland, 
 Kummelgrund, Korpo, Åboland,

Se även
Kummel (sjömärke)
Kumle
Kummelgrundet
Kummelgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar